Nehbel ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Nehbel (1863–1944), deutscher General der Artillerie
 Hermann Nehbel (1868–1922), deutscher Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags

Siehe auch:
 Nebel (Begriffsklärung)